Élodie Hesme est une actrice et parolière française née à Troyes le .
Annelise Hesme, née le  à Troyes dans l'Aube est une actrice française.
Clotilde Hesme, née le  à Troyes dans l'Aube, est une actrice française.